«Имперо» — итальянский линкор типа «Литторио» времён Второй мировой войны.
 «Имперо» — кинотеатр, построенный в стиле ар-деко итальянцами в городе Асмэре (Эритрея) и открывшийся в 1937 году.
 Имперо (река) (ит.) — небольшая река в Лигурии, в Италии.